Николай Никитович Бабарыкин (1923, село Зеркалы, Укрупнённая Змеиногорская волость (ныне — Шипуновский район, Алтайский край), Томская губерния, РСФСР, СССР — 1978) — председатель колхоза «Родина» Шипуновского района Алтайского края, Герой Социалистического Труда (19.04.1967).

Биография 
Родился в селе Зеркалы Шипуновского района Алтайского края.

Окончил среднюю школу.

В 1941—1945 участник войны, капитан. Член ВКП(б) с 1943 г. После войны окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности учёный агроном.

С 1951 г. работал главным агрономом колхоза «Родина» (до 1957 им. Молотова) Шипуновского района. В 1966 г., после смерти Фёдора Митрофановича Гринько, избран председателем.

Герой Социалистического Труда (19.04.1967) — за получение устойчивых высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Источники 
 Трудовая слава Алтая. Виктор Михайлович Самотохин. Алтайское книжное изд-во, 1985—221 с.
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 Здесь мы живем [Текст] : Очерки об истории и людях Шипуновского района Алтайского края / Г. Никульшин. — Барнаул : Алт. полигр. комбинат, 2003. — 215 с., [16] л. ил.